Беланов — фамилия; имеет женскую форму Беланова.
 Беланов, Игорь Иванович (род. 1960) — советский и украинский футболист, форвард.
 Беланов, Сергей Юрьевич (род. 1961) — российский кёрлингист и тренер по кёрлингу.